Tomi – do IV wieku nazwa miasta w rzymskiej prowincji Dacja, współczesnej Konstancy w Rumunii
 Tōmi – miasto w Japonii w prefekturze Nagano
 Tomi – japońskie imię żeńskie
 gazela Thomsona (Gazella thomsonii) – przedstawiciel rodziny krętorogich